Ілля Сергійович Насадюк (28.09.1998—25.02.2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну.

Життєпис 
Народився 28 вересня 1998 року. Закінчив у 2013 році 9 класів Золотоніської школи №3. 

Під час російського вторгнення в Україну був водієм – заправником відділення матеріального забезпечення зенітного ракетного полку. Загинув 25 лютого 2022 року під час обстрілу під Ніжином.

Нагороди 
 Медаль «Захиснику Вітчизни» (2022, посмертно) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Примітки 

Учасники боїв за Чернігів